Алекса́ндр Никола́евич Добржа́нский (, Тифлисская губерния — , Париж) — генерал-майор Русской императорской армии, участник Первой мировой войны. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия. Один из инициаторов создания автомобильных войск в России, бессменный командир 1-й автомобильной пулемётной роты — первого в истории русской армии подразделения бронеавтомобилей.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян. Уроженец Тифлисской губернии.

Окончил Тифлисский кадетский корпус (1891) и 2-е Константиновское военное училище по 1-му разряду (1893), откуда выпущен был подпоручиком в 149-й пехотный Черноморский полк.

В 1894 году был переведен в 1-й Кавказский стрелковый батальон, 6 мая 1896 года — в лейб-гвардии Егерский полк. 6 декабря 1897 года произведен в поручики, 6 декабря 1901 года — в штабс-капитаны. В 1900 году окончил курсы восточных языков при Азиатском департаменте МИД, где изучал турецкий, персидский и арабский. 30 апреля 1904 года назначен в распоряжение командующего войсками Кавказского военного округа, с оставлением в списках того же полка. 16 августа 1907 года произведен в капитаны, 14 апреля 1913 года — в полковники.

1-я автомобильная пулеметная рота 
С началом Первой мировой войны, 22 сентября 1914 года назначен командиром бронированной пулемётной автомобильной роты — первой в истории роты блиндированных автомобилей. Формирование роты было стремительным. Добржанский принимал самое непосредственное участие в разработке чертежей блиндированных автомобилей по проекту инженера-механика А. Я. Грауэна. Под его руководством происходило стремительное формирование роты, он же и повёл её в первый бой. Уже 19 октября 1914 года рота, укомплектованная восьмью бронеавтомобилями на базе отечественного шасси Руссо-Балт тип С, тяжелым пушечным автомобилем Маннесман-Мулаг, а также небронированными грузовиками «Бенц» и «Олдайс», отправляется на фронт.

Эффект первого боевого применения новой боевой части был ошеломляющим. Уже в первых боях под Лодзью 9-10 ноября 1914 года с применением бронеавтомобилей была доказана их необычайная эффективность. Примеры боевой доблести солдат и офицеров роты полковника Добржанского показательны. А известия о победе русских броневых частей были встречены в русском обществе с гордостью и энтузиазмом. Заслуги полковника Добржанского в этом нельзя недооценить.

Удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени

.

За этот бой командовавший 4-м взводом штабс-капитан П. В. Гурдов также был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени, а двенадцать нижних чинов 4-го взвода — Георгиевскими крестами 4-й степени (приказ войскам 2-й армии за № 1806 от 26 ноября 1914 года).

Пожалован Георгиевским оружием

После Первой мировой 
Эмигрировал во Францию, умер в Париже, похоронен на кладбище Пер-Лашез. Позже прах перенесён в Югославию.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 6.12.1905)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1911)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1913)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (ВП 6.04.1914)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 5.03.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й ст. (ВП 28.06.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 16.05.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 26.09.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 4.03.1917)

Примечания

Литература 

 
 
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Ссылки 
 

Выпускники Тифлисского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Генерал-майоры (Российская империя)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез